Skleróza (z řeckého σκλήρωσις / sklérósis – tvrdnutí) je označení nemocí charakterizovaných tuhnutím některé tkáně. Zároveň jde o laické označení pro poruchy paměti (jako příznak poškození funkcí mozku způsobeného arteriosklerózou).
 Arterioskleróza, kornatění tepen
 Roztroušená skleróza, autoimunitní onemocnění centrální nervové soustavy
 Koncentrická skleróza
 Marburgova roztroušená skleróza
 Difuzní skleróza
 Amyotrofická laterální skleróza, degenerativní onemocnění motoneuronů

Externí odkazy